Homologatie (adel), de bevestiging van buitenlandse adellijke titels
 Homologatie (juridisch), goedkeuring van een overeenkomst door de rechter
 Homologatie (sport), de procedure die een voertuig, circuit of gestandaardiseerd onderdeel moet ondergaan om deel te kunnen nemen aan een kampioenschap of klasse
 Homologatie (staatkundig), een bekrachtiging van een benoeming of onderscheiding
 Homologering, het toevoegen van een extra methyleengroep aan een organische verbinding

Zie ook 
 Homologie, doorverwijspagina